Presswasser steht für

 einen Begriff aus der Strömungslehre, siehe Presswasser (Strömungslehre)
 ein Düngemittel, siehe Presswasser (Düngemittel)